August Namendorff ist der Name folgender Personen:

* August Namendorff (Kunstsammler) (gestorben 1933), deutscher Kunstsammler 

August Namendorff bezeichnet:
 August Namendorff, 1911 von Wilhelm Mackensen erbautes Möbel- und Ausstattungshaus in Hannover, siehe Haus Namendorff